Le mot brève est un adjectif singulier féminin signifiant « court, de faible durée » ; la forme masculine est .

Le mot breve est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « court, bref » (pour une longueur ou pour une durée). C'est aussi un adjectif singulier, masculin ou féminin, dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien et le portugais (même sens).

Sciences et techniques 
En biologie :
 les brèves sont des passereaux, de la famille des Pittidae ;
 en taxonomie, le mot breve est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales ou végétales de petite taille ou dont un organe est particulièrement court, et dont le nom de genre est neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, la brève est un signe diacritique.
 En musicologie, la brève est une figure de note, l'ancêtre de la carrée.

Culture et société 
 Dans le journalisme, une brève est une courte information.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique